Toponímia:
 Perry (Carolina del Sud)
 Perry (Florida)
 Perry (Geòrgia)
 Perry (Iowa)
 Perry (Illinois)
 Perry (Kansas)
 Perry (Maine)
 Perry (Missouri)
 Perry (Nova York)
 Perry (Ohio)
 Perry (Oklahoma)
 Perry (Utah)
 Perry Hall, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland
 Perry Heights, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Perry Park, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Colorado
 North Perry, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Biografies:
 Prenom:
 Perry Freshwater (1973, Wellington, Nova Zelanda), jugador de rugbi a XV anglès 
 Perry McCarthy (1961, Londres), pilot de curses britànic que va arribar a disputar curses de Fórmula 1
 Perry Ubeda (Nimega, 1971), esportista neerlandès
 Cognom:
 Anne Perry (Londres, 1938), escriptora anglesa
 George Perry (Londres, segle XIX), malacòleg i conquilòleg
 Joe Perry, guitarrista conegut per pertànyer a la banda Aerosmith
 John Perry Barlow (Wyoming, 1947), poeta, assagista, ramader i activista polític estatunidenc
 Katy Perry (1984), cantant, compositora i intèrpret estatunidenca
 Lee Perry (Kendal, 1936), músic jamaicà
 Matthew Perry (South Kingstown, Rhode Island, 1794 - Nova York, 1858), comodor de les forces navals dels EUA
 Oliver Perry Hay (1846 – 1930), professor i paleontòleg estatunidenc
 Shenay Perry (1984, Washington DC), tennista estatunidenca
 William Perry Hay (Eureka, 1872 - 1947), carcinòleg estatunidenc